Veljun je lahko:
 Veljun Primorski (Hrvaška)
 Veljun (Hrvaška)